La communauté de communes Arbois, Poligny, Salins – Cœur du Jura est une structure intercommunale française, située dans le département du Jura en région Bourgogne-Franche-Comté. Son siège est à Poligny.

Historique 
Elle est créée par arrêté préfectoral du  et entre en vigueur le  par la fusion des trois communautés de communes Arbois, Vignes et Villages - Pays de Louis Pasteur, du comté de Grimont et du pays de Salins-les-Bains.

Composition 
La communauté de communes est composée des  suivantes :

Notes et références

Lien externe 
 
 
 

Arbois Poligny  Salins Coeur du Jura
Poligny (Jura)
Arbois
Salins-les-Bains